Кэссиди (, род. 24 декабря 1980 года) — американская порноактриса.

Биография 
Кэссиди родилась в Денвере (штат Колорадо, США). Её мать имела латиноамериканское происхождение, а отец — европейское. До прихода в порноиндустрию Кэссиди работала в стрип-клубе, страховой компании и Winn-Dixie.

Кэссиди пришла в порноиндустрию в 1999 году в возрасте 18 лет и первоначально использовала псевдоним Пейзли Адамс (). В апреле 2000 года она подписала эксклюзивный годовой контракт с Vivid Entertainment. Её дебютным фильмом в новой компании стал Diary of Desire. В том же году она снялась в клипе Энрике Иглесиаса на песню «Sad Eyes». Канал MTV отказался транслировать его из-за эротического содержания клипа; поэтому тот впервые вышел на экран только в 2009 году.

В 2002 году Кэссиди перестала сниматься в порнофильмах и лишь в 2006 году она вернулась в порноиндустрию и вскоре вновь подписала контракт с Vivid Entertainment. 8 ноября 2006 года она приняла участие в The Adam Carolla Show, в котором обсудила свою карьеру, а также прорекламировала сервис SugarDVD, ставший незадолго до шоу партнёром Vivid.

4 ноября 2007 года Кэссиди подписала эксклюзивный годовой контракт с Ninn Worx_SR. А уже в декабре был снял первый фильм с её участием — Meet Cassidey, однако релиз его состоялся только 25 марта 2008 года. Спустя месяц она покинула компанию и присоединилась к LA Direct Models.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Vivid Girls
